Владимир Александрович Комаров:
 Комаров, Владимир Александрович (1861—1918) — русский генерал, начальник Петроградского дворцового управления.
 Комаров, Владимир Александрович (1930—2006) — советский и российский геолог.